Ko-c, de son vrai nom Njang Mengu Collins, né le  à Kumba (Cameroun), est un rappeur, chanteur et auteur-compositeur camerounais.

Biographie 
Njang Mengu Collins naît le 18 novembre 1992 à Kumba, dans la région du Sud-Ouest du Cameroun. Originaire de Bafut de la région du Nord-Ouest du Cameroun, il fait ses études primaires à la Victory Nursery and Primary School Mbonge dans la commune de Mbonge. Il fréquente ensuite à la Government Bilingual High School à Kumba et s'est ensuite inscrit au Cameroon College of Arts, Science and Technology (CCAST) de Kumba où il a obtenu son A-level. En 2014, il a été admis au Higher Institute of Management Studies (HIMS), à Buéa, où il a obtenu sa licence en gestion.

Carrière 
Ko-c fait ses débuts dans la musique en écrivant des chansons qu'il envoie à ses amis pour obtenir des commentaires. Il écrit sa première chanson Town Player à l'âge de 20 ans. Il commence sa carrière professionnelle en 2015 lorsqu'il rejoint le groupe PIM Boys (Preach It Movement). En juillet 2015, le groupe signe avec BTS Empire, un label musical basé aux États-Unis et géré par Valo Valery. En mars 2016, le groupe sort son premier single intitulé Ici Au Kamer qui connait un franc succès. Cependant le groupe ne tient pas et se sépare la même année. En novembre 2016, Ko-c attire l'attention du label Rawget Music qui le signe. La même année, il sort son premier single en tant qu'artiste solo intitulé Balancé.

En 2017, Ko-c quitte Rawget Music et rejoint le label Big Dreams Entertainment. Il signe un contrat de 3 ans avec Big Dreams Entertainment qui permet à sa carrière de gagner du terrain dans l'industrie musicale. Son single I Love You en collaboration avec Locko, son partenaire de label, est la chanson qui fut un tournant dans sa carrière. Il se fait davantage connaître sur la scène nationale et internationale en 2018 grâce au succès de son single Balancé Remix en collaboration avec le rappeur Tenor. La chanson comptabilise plus de 9 millions de vue sur YouTube. Il passe trois années avec Big Dreams Entertainment et en 2020 décide de se lancer en artiste indépendant et crée son propre label, Power House Entertainment.

En octobre 2022, Ko-c sort Genesis, son premier album studio.

Discographie

Album 
2022: Genesis

Singles 
 2016: Balancé
 2017 : I Love You ft. Locko
 2017 : Laisse Moi Passer
 2017 : Bollo C'est Bollo
 2018 : Caro
 2018 : Balance Remix ft. Tenor
 2018 : Sango ft. Fanicko
 2019 : Ça a Cuit
 2019 : On S'en Fout ft. Ariel Sheney
 2020 : Alright
 2020 : Mon Pala Pala
 2020 : President du Rap-publique
 2020 : Ghana Must Go
 2020 : Caleçon ft. Coco Argentée
 2021 : Chill
 2021 : La Galère
 2022: Quand j'aurai l'argent ft Innoss-B
 2023 : Deux Œufs Spaghetti

Collaborations 

 2020: Hosanna (Makon)
 2021: Ma vie  (REMii)
 2022: Bogolo (Vivid)
 2022: Aimer (Blanche Bailly)
 2022: Landé (Fadil le Sorcier)

Notes et références

Liens externes 

Naissance en novembre 1992
Naissance à Kumba
Rappeur camerounais
Chanteur camerounais